Nabatäa steht für:
 das in der Antike von den Nabatäern bewohnte Gebiet
 Nabatäa (Stadt) im Libanon
 Nabatäa (Gouvernement), ein Gouvernement im Libanon